Sandown Bay är en vik i Storbritannien.   Den ligger i grevskapet Isle of Wight och riksdelen England, i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden London.

Källor 

Bukter i England